Güdül (district), een district van de Turkse provincie Ankara
Güdül (stad), de hoofdplaats van het district